11-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 8 по 11 августа 1991 года на стадионе «Кафтанзоглио» в Салониках (Греция). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1972 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 42 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 20 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1991 года
Спорт в Греции в 1991 году
Чемпионаты Европы в Греции
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции
Международные спортивные соревнования в Салониках
лёгкая атлетика юниоры